Натуральне число 1425
 1425 рік до нашої ери
 1425 рік нашої ери